

Gastronomie 
 Calva, nom familièrement donné au calvados, une eau-de-vie d'origine normande obtenue par distillation de cidre ou de poiré.

Patronymie 
 José Carlos Valdez Calva (1986- ) est un coureur cycliste mexicain.
 Josep Calva (1854- ) est le Syndic de la principauté d'Andorre de 1898-1901.

Biologie 
 Amia calva ou poisson-castor  est un poisson.
 Mucronella calva, en français : petite pointe en forme de massue, est un champignon.

Sport 
 Calva, sport traditionnel pratiqué en Espagne.